Belagerung von Breda bezeichnet folgende Belagerungen der brabantischen Stadt Breda:

 Belagerung von Breda (1577), erste Belagerung der Stadt im Achtzigjährigen Krieg
 Eroberung von Breda 1581, Überraschungsangriff durch Claude de Berlaymont, siehe Furie van Houtepen
 Eroberung von Breda 1590, Überraschungsangriff durch Moritz von Oranien, siehe Turfschip van Breda
 Belagerung von Breda (1624–1625) durch Ambrosio Spinola 
 Belagerung von Breda (1637) durch Friedrich Heinrich von Oranien 
 Belagerung von Breda (1793) während der Revolutionskriege 
 Belagerung von Breda  (1813) durch napoleonische Truppen